O nome Danas foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Danas é um nome dado pelas Filipinas, e é um verbo austronésio que significa "experimentar", "sentir".

 Tufão Danas (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que atingiu o sudeste do Japão.
 Tempestade tropical Danas (2007) - tempestade tropical a sudeste da costa do Japão. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação